Metacentrum má více významů:

 Metacentrum – organizace zabývající se gridovým počítáním
 metacentrum – fyzikální pojem